Ålbæk eller Aalbæk har forskellige betydninger:
 Ålbæk (Sneum Sogn) – en bebyggelse i Sneum Sogn, Esbjerg Kommune
 Ålbæk (Lihme Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lihme Sogn, Skive Kommune
 Ålbæk – en bebyggelse og et ejerlav i Råbjerg Sogn, Frederikshavn Kommune
 Ålbæk (Thyregod Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Thyregod Sogn, Vejle Kommune

 Andre betydninger
 Aalbæk Bugt
 Aalbæk Havn
 Aalbæk Kirke
 Aalbæk Station

Se også 
 Erik Aalbæk Jensen
 Peter Aalbæk Jensen